Бас-баритон – проміжний тип голосу між басом та баритоном.  Може виконувати партії баритона без гранично високих нот G4,A4 (соль першої октави, ля першої октави) і партії басу без гранично низьких нот F2,E2,D2 (фа великої октави, мі великий октави, ре великої октави).

За тембром ближче до басу, ніж до баритона.
Діапазон голосу від F#2 (фа-діез великої октави) до F#4 (фа-діез першої октави).
Однак до цього типу голосу можна віднести співаків, які володіють типом співацького голосу "бас", але здатними співати в тесситурі баритона, або "баритон" здатний співати в тессітурі баса.

Типи співацьких голосів